28-я кавалерийская дивизия — наименование формирования РККА ВС СССР:
 28-я кавалерийская дивизия — соединение, сформированное в 1935 году;
 28-я кавалерийская дивизия — соединение, сформированное в 1941 году.